Cynisca peut désigner :
 Cynisca, un genre d'amphisbènes de la famille des Amphisbaenidae.
 Cynisca, une princesse spartiate ayant vécu au 
 Cynisca, une jument de course née en 1886 en Nouvelle-Zélande et nommée d'après la princesse spartiate. Cf. l'article en anglais.